Een dialect van het Bunun, gesproken in Taiwan; zie Randai (dialect)
 Een theatervorm van de Minangkabau in Indonesië; zie Randai (theater)